Unia peut désigner :

Culture et société

Institution 
 Unia, nouveau nom et statut du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme de Belgique.

Musique 
 Unia, album de Sonata Arctica sorti en 2007.

Sport 
 , club omnisports situé dans la ville de Tarnów (Pologne).

Syndicat 
 Unia, syndicat interprofessionnel suisse.

Patronyme 

 Malik Unia (1965-), pilote de rallye automobile français.

Toponyme

Village 
 Unia, un village en Pologne ;
 Village de la tribu de même nom, commune de Yaté (Province Sud de Nouvelle-Calédonie).

Voir aussi 
 , page d'homonymie.